Der Luftwaffen Sportverein Lublin war während des Zweiten Weltkriegs ein kurzlebiger Sportverein aus der Stadt Lublin im besetzten Polen.

Geschichte 
In der Saison 1943/44 wurde der LSV noch vor dem MSV Biala-Podlaska Meister im Distrikt Lublin der Gauliga Generalgouvernement. Im Halbfinale der Gaumeisterschaft konnte sich die Mannschaft aber nicht gegen die DTSG Tschenstochau durchsetzen. Zur nächsten Saison konnte dann kein Spielbetrieb mehr aufgenommen werden. Nach dem Ende des Krieges und der Auflösung des Generalgouvernement wurden alle deutschen Vereine aufgelöst.

Einzelnachweise 

Lublin, LSV
Aufgelöst 1945
Ehemaliger Fußballverein (Generalgouvernement)
Sport (Lublin)